Le genre Psitteuteles est un genre regroupant trois espèces de loriquet vert de petite taille, environ  pour un adulte.

Liste d'espèces 
D'après la classification de référence (version 2.2, 2009) du Congrès ornithologique international (ordre phylogénique) :
 Psitteuteles versicolor – Loriquet versicolore
 Psitteuteles iris – Loriquet iris
 Psitteuteles goldiei – Loriquet de Goldie

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Psittacidae